Arizona este de cele mai multe ori asociată cu: 

  Arizona (stat SUA), stat component al Statelor Unite ale Americii, admis în Uniune ca cel de-al patruzeci și optulea stat al acesteia la 14 februarie 1912. 
  Arizona (teritoriu SUA), teritoriu organizat al SUA, entitate teritorială care a existat între 1863 și 1912. 
  Arizona (teritoriu SCA), teritoriu organizat al Statelor Confederate ale Americii, entitate teritorială care a existat între 1861 și 1863. 

Cuvântul Arizona se poate referi și la:

Localitate  

 Arizona City, Arizona, localitate în statul Arizona.

Universități publice ale statului Arizona  

 University of Arizona, pe scurt numită U of A, universitate publică cu sediul în orașul Tucson, Arizona, fondată în 1885. 
 Arizona State University, pe scurt numită A S U, universitate publică cu sediul în orașul Tempe, Arizona, fondată în 1885, cea mai mare universitate arizoniană. 
 Northern Arizona University, pe scurt numită N A U, universitate publică cu sediul în orașul Flagstaff, Arizona, fondată în 1899.

Vase ale Marinei SUA  

Trei vase ale marinei Statelor Unite au fost denumite USS Arizona: 
 Vasul cu aburi USS Arizona (1858); 
 Fregata cu aburi de 3850 tone, lansată ca USS Neshamny; 
 Vasul de luptă USS Arizona (BB-39), care s-a scufundat în rada portului hawaiian Pearl Harbor în ziua de 7 decembrie 1941 (vedeți, de asemenea, USS Arizona Memorial).

Echipe sportive  

 Arizona Diamondbacks, echipă de baseball, având sediul în Phoenix, Arizona, ce face  parte din divizia națională a campionatului american, numită Major League; 
 Arizona Cardinals, echipă de fotbal american, având sediul în Phoenix, Arizona, ce face parte din divizia națională a campionatului american, numită National Football League; 
 Arizona Rattlers, echipă de fotbal american indoor, având sediul în Phoenix, Arizona, ce face parte din divizia națională indoor a campionatului american, numită Arena Football League; 
 Arizona Sting, echipă de lacrosse, având sediul în Glendale, Arizona, parte a diviziei naționale numită National Lacrosse League.

Alte întrebuințări  

 Arizona (șarpe), varietate de șerpi originari deșertului Sonora. 
 AriZona Beverage Company, companie americană binecunoscută, producătoare de diferite varietăți de ceai, servite la rece și de băuturi nealcoolice energetice. 

Nume proprii
+